Filmes
 The Hunted (1948), com Preston Foster
 The Hunted (1995), com Christopher Lambert e Joan Chen
 The Hunted (1998), com Harry Hamlin e Mädchen Amick
 The Hunted (2003), com Tommy Lee Jones e Benicio del Toro
 The Hunted (2013), estreia na direção de Josh Stewart